Еліна Світоліна була чинною чемпіонкою останнього разу коли цей турнір відбувся, 2012 року, але вирішила цього разу не брати участі.

Арина Соболенко виграла титул, у фіналі перемігши Далілу Якупович з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Mumbai Open